Никола́й Бахва́лов:
 Бахвалов, Николай Михайлович (1947—2013) — советский оперный певец, тенор.
 Бахвалов, Николай Сергеевич (1934—2005) — советский математик.